Carlos Muñoz Arosa (1919-1992), attore spagnolo;
 Carlos Muñoz (1992-), pilota automobilistico colombiano
 Carlos Muñoz Cobo (1961-), calciatore spagnolo;
 Carlos Muñoz de Pablos (19??-), pittore spagnolo;
 Carlos Eduardo Muñoz (1962-), calciatore messicano;
 Carlos Antonio Muñoz (1967-1993), calciatore ecuadoriano;
 Carlos Muñoz Pizarro (1913-1976), botanico cileno;
 Carlos Muñoz Rojas (1989-), calciatore cileno;
 Carlos Muñoz (1969-), imprenditore;
 Carlos Muñoz (1963-), giornalista, direttore della rivista A parte rei;
 Carlos Andrés Muñoz Jaramillo (1992-), lottatore colombiano;